Chipmunk bezeichnet:
 Streifenhörnchen, Gattung der Hörnchen
 De Havilland Canada DHC-1, britisches Flugzeug
 Chipmunk, früherer Name des britischen Rappers Chip; siehe Chip (Rapper)